Трес Серос има више значења:

 Трес Серос (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Серос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику